Горка — деревня в Сонковском районе Тверской области России, входит в состав Пищалкинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 3 км на север от центра поселения посёлка Пищалкино и в 16 км на северо-восток от районного центра Сонково.

История 
В 1870 году в селе была построена каменная Казанская церковь, метрические книги с 1780 года. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Литвиновской волости Кашинского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Задорского сельсовета Сонковского района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Пищалкинского сельского округа, с 2005 года — в составе Пищалкинского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена действующая Церковь Казанской Божией Матери (1870).

Примечания 

Населённые пункты Сонковского района